« Tonton » est l'appellation familière donnée communément à un oncle en français.

Noms et surnoms 
 Surnom de François Mitterrand ;
 Surnom de Gaston Baheux
 Tonton David, chanteur français de reggae ;
 Tonton Bicha, de son vrai nom Daniel Fils-Aimé, chanteur et acteur haïtien ;
 Tonton Macoute, hommes de main à la solde de François Duvalier, ancien dictateur de Haïti.

Titres d’œuvres 

 Tonton, pièce de théâtre de Marcel Pagnol ;
 Tonton, chanson de Renaud faisant référence au surnom de François Mitterrand, composée par Jean-Louis Roques ;
 Les Tontons flingueurs, film réalisé par Georges Lautner et dialogué par Michel Audiard ;
 Tonton, pourquoi tu tousses ?, sketch de Fernand Raynaud.
 Cavale, Tonton ! (La sbandata), film réalisé par Alfredo Malfatti et Salvatore Samperi sorti en 1974.

Toponyme 

 Tonton, une île d'Indonésie située au sud de celle de Batam, dans la province des îles Riau.

Biologie 
 Tonton est un genre d'araignées mygalomorphes.